Prvenstvo Hrvatske u bejzbolu za 1997. je osvojila momčad Olimpije iz Karlovca.

Prva liga

Prvi dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Olimpija (Karlovac)
 Zagreb (Zagreb)
 Vindija (Varaždin)
 Medvednica (Zagreb)
 Nada (Split)
 Gajnice (Zagreb)
 Donat (Zadar

Izvori 
 baseball-cro.hr, povijest završnica prvenstava Hrvatske
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1998/1999, Zagreb, 1999.

1997